T-Säure bezeichnet:
 8-Aminonaphthalin-1,3,6-trisulfonsäure (auch Koch-Säure oder Amino-H-Säure), siehe Buchstabensäuren
 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (kurz 2,4,5-T), wichtiger Bestandteil der im Vietnamkrieg eingesetzten Entlaubungsmittel wie Agent Orange